Лари́са Архи́повна Руде́нко (; 1918—1981) — советская, украинская оперная певица (меццо-сопрано), педагог. Народная артистка СССР (1960).

Биография 
Лариса Руденко родилась  года в Дмитриевске (ныне Макеевка, Донецкая область, Украина).

В 1940 году окончила Киевскую консерваторию (ныне Национальная музыкальная академия Украины имени П. И. Чайковского) (класс Е. А. Муравьёвой).

В 1939—1970 годах — солистка Киевского театра оперы и балета им. Т. Шевченко.

Выступала как концертная певица.

Гастролировала за рубежом (Норвегия, Албания, Польша, Куба, Швеция, Румыния, Югославия и др.).

В 1951—1953 и 1965—1981 годах — преподаватель Киевской консерватории (с 1978 — профессор), одновременно, в 1966—1970 годах — заведующая кафедры музыкального воспитания Киевского института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого (ныне Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого).

Депутат Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва.

Лариса Руденко умерла в Киеве 19 января 1981 года. Похоронена на Байковом кладбище.

Семья 
 Муж — Игорь Иванович Ищенко (1916—2000), украинский ученый в области механики.
 Дочь — Виктория Ильинична Руденко (р. 1942), юрист.
 Внук — Андрей Бесчастный (р. 1962), оперный певец, актёр театра и кино, режиссёр.
 Внук — Олег Бесчастный (1968—2011), спортсмен, призёр чемпионатов мира по каратэ.

Звания и награды 
 Лауреат 1-го Всесоюзного конкурса вокалистов (4-я премия, 1939)
 Народная артистка Украинской ССР
 Народная артистка СССР (1960)
 Орден Трудового Красного Знамени (1951)
 Медали.

Оперные партии 

 1947 — «Честь» Г. Л. Жуковского — Олеся
 1947 — «Молодая гвардия» Ю. С. Мейтуса) — Уля Громова
 1951 — «Богдан Хмельницкий» К. Ф. Данькевича — Соломия
 1960 — «Назар Стодоля» К. Ф. Данькевича — Стеха
 1960 — «Первая весна» Г. Л. Жуковского — Варька
 1960 — «Арсенал» Г. И. Майбороды — Мать
 1964 — «Тарас Шевченко» Г. И. Майбороды — Ярына
 «Аида» Дж. Верди — Амнерис
 «Кармен» Ж. Бизе — Кармен
 «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова — Любаша
 «Тарас Бульба» Н. В. Лысенко — Настя
 «Борис Годунов» М. П. Мусоргского — Марина Мнишек
 «Бал-маскарад» Дж. Верди — Ульрика
 «Фра-Дьяволо» Д. Обер — Памела
 «Рождественская ночь» Н. В. Лысенко — Солоха
 «Пиковая дама» П. И. Чайковского — Графиня и Полина
 «Князь Игорь» А. П. Бородина — Кончаковна.

Фильмография 
 1952 — Концерт мастеров украинского искусства (фильм-концерт) — отрывки из оперы «Тарас Бульба» и оперы «Молодая гвардия»
 1963 — «Наймичка» (фильм-опера) — Настя

Память 
 В 1985 году, в Киеве, на доме по Пушкинской улице, 1-3/5, где с 1956 по 1981 год жила певица, установлена бронзовая мемориальная доска (барельеф; скульптор Н. М. Дерегус, архитектор Т. Г. Шевченко).
 В 1993 году, в Киеве в честь певицы названа улица.

Примечания 

Академические музыканты Украины
Академические музыканты СССР
Выпускники Киевской консерватории
Преподаватели Киевской консерватории
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого
Меццо-сопрано
Персоналии:Киевский театр оперы и балета имени Тараса Шевченко
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва